Jméno Bedřich Schwarzenberg mělo více lidí:

Bedřich Schwarzenberg (vojevůdce) (1799–1870)
Bedřich Schwarzenberg (arcibiskup) (1809–1885)
Bedřich Schwarzenberg (poslanec) (1862–1936)
Bedřich Schwarzenberg (1940–2014), bankéř a podnikatel, bratr Karla VII.